Izzat Ghazzawi (1951-2003), écrivain et critique littéraire palestinien.
 Razan Ghazzawi (née en 1980), blogueuse, militante et activiste syrienne-américaine